Curry é o nome de dois condados dos Estados Unidos da América:

 Condado de Curry (Novo México)
 Condado de Curry (Oregon)

Desambiguações de topônimos